Chanteclair peut désigner:

Patronyme

 Chanteclair (1874-1965), dessinateur français ;
 Claude Narcisse de Vouges de Chanteclair (1748-1819), colonel français de la Révolution et de l'Empire.

Autres
 Chanteclair ; revue artistique et littéraire éditée par le laboratoire Carnine Lefrancq de Romainville de 1910 à 1935
Chanteclair, un gâteau
École Chanteclair-Debussy

Homonymie de patronyme